Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Министерства гражданской авиации СССР (Аэрофлот) в 1969 году.

В этом году крупнейшая катастрофа среди воздушных судов предприятия «Аэрофлот» произошла 3 августа в Криничанском районе Днепропетровской области, когда у Ан-24Б при выполнении полёта на высоте 4000 метров отделилась лопасть воздушного винта, которая врезавшись в фюзеляж перебила тяги управления рулями и элеронами, после чего неуправляемый самолёт упал на землю, при этом погибли 55 человек . Крупнейшая же катастрофа с участием воздушных судов «Аэрофлота» произошла 23 июня в Юхновском районе Калужской области, когда пассажирский Ил-14М столкнулся в воздухе с военным транспортным Ан-12БП, а затем оба самолёта упали на землю и разрушились, в результате чего в общей сложности погибли 120 человек: 24 на Ил-14 и 96 на Ан-12 .

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1969
Авиационные происшествия 1969 года